De afkorting van het Sint-Maartensfonds
 Simple Machines Forum